Višnjevac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Višnjevac, une localité située dans la municipalité d'Osijek, comitat d'Osijek-Baranja ;
Višnjevac, une localité située dans la municipalité de Veliko Trojstvo, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
en Serbie
 Višnjevac, un village situé dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Subotica, district de Bačka septentrionale.